Traversa – nelle vie ferroviarie, specificatamente l'elemento di giunzione dei binari
Traversa fluviale – in idraulica, opera di sbarramento posta su un fiume per derivarne le acque
Traversa – in araldica, una banda diminuita in larghezza
Traversa – negli scacchi, una delle linee orizzontali della scacchiera
Traversa – frazione della provincia di Como, comune soppresso e aggregato a Gravedona nel 1928
5651 Traversa – in astronomia, un asteroide

Persone
Fabio Traversa – attore italiano
Francesco Gaetano Traversa – generale italiano dell'esercito delle Due Sicilie
Gioachino Traversa – violinista italiano
Lucia Traversa – schermitrice italiana
Michele Traversa – politico italiano
Martino Traversa – calciatore italiano
Rodolfo Traversa – attore italiano
Silvio Traversa – funzionario italiano
Teresio Traversa – calciatore italiano
Tommaso Traversa – hockeista su ghiaccio italiano